Francisco Wánderson do Carmo Carneiro dit Wánderson (né le  à Baturité au Brésil) est un joueur de football brésilien.

Biographie 

Wanderson est notamment connu pour avoir joué dans le club suédois du GAIS, avec qui il a signé un contrat de 4 ans en , en provenance du Brésil du Fortaleza Esporte Clube. 

Lors de la saison d'Allsvenskan 2009, il inscrit 18 buts, ce qui fait de lui le meilleur buteur du championnat suédois, à égalité avec le joueur de l'IFK Göteborg Tobias Hysén.

Statistiques

Palmarès 
Individuel :
 Meilleur buteur de l'Allsvenskan : 2009

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur brésilien
Joueur du Fortaleza Esporte Clube
Joueur du GAIS
Joueur du Kouban Krasnodar
Joueur du FK Krasnodar
Joueur du FK Dynamo Moscou
Joueur de l'Alanyaspor
Joueur du Helsingborgs IF
Naissance en février 1986
Naissance à Baturité